Зимовий кубок Вищої ліги 2016 — 4-й розіграш кубку. Команди були розділені на дві групи по 4 команди. Переможцем вперше стала Лієпая.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Втішний етап

Втішні півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 лютого 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 лютого 2016

|}

Матч за 7 місце 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 лютого 2016

|}

Матч за 5 місце 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 лютого 2016

|}

Основний етап

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 лютого 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|11 лютого 2016

|}

Матч за 3 місце 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 лютого 2016

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 лютого 2016

|}

Посилання 
Офіційний сайт

2016
2016 у футболі